De 1. divisjon 1995 was het vijfde en voorlaatste seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in twee poules werd gespeeld. Daarna bestond de competitie uit één poules met twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 30 april en eindigde op 1 oktober 1995. De twee groepswinnaars promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen 1996.

Groep 1

Uitslagen

Eindstand

Groep 2

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Moss en Skeid promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen, waar het doek viel voor IL Hødd, Hamarkameratene en Strindheim IL.
 Strømsgodset IF won in de play-offs promotie/degradatie van de andere nummer drie, Sogndal Fotball, waardoor ook Strømsgodset promoveerde naar de hoogste afdeling.

Play-offs

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1995
Noors voetbalelftal in 1995

1995
Competitievoetbal 1995